Tornmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tornmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (2,29 ha)
Tornmyrtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn